Франсис Кастельно:
 Кастельно, Франсис (1810—1880) — французский путешественник и естествоиспытатель.
 Кастельно, Франсис (1814—1890) — французский генерал.